O Antigo cemitério () em Darmestádio (Darmestadt) é atualmente o cemitério historicamente mais significativo da cidade. Foi construído em 1828 na Nieder-Ramstädter Straße. Foi ampliado diversas vezes, a última vez em 1894. Está tombado como patrimônio histórico. Ocupa uma área de 13,5 hectares.

Sepultamentos de personalidades
Friedrich Back
Otto Bartning
Ludwig Bergsträsser
Otto Berndt
Kaspar Josef von Biegeleben
Hans Christian Blech
Franz Boerner
Ludwig Büchner
Luise Büchner
Robert Cauer der Jüngere
Karl Deppert
Wilhelm Diehl
Julius Karl Friedrich Dilthey
Christian Eckhardt (Geodät)
Kasimir Edschmid
Ludwig Engel
Karl Esselborn
Hermann Falck
Johann Heinrich Felsing
Torsten Fenslau
Friedrich von Flotow
Eckhart G. Franz
Georg Fröba
Heinrich von Gagern
Heinrich Julius Glückert
Karl Gruber (Architekturhistoriker)
Sepp Gußmann
Ludwig Habich
Well Habicht
Familiengrab Christian und Ferdinand von Herff
Georg Gottlieb Hahn (Großherzoglicher Hessischer Generalleutnant)
Gerhard F. Hering
Christian von Hessen-Darmstadt
Ludwig Georg Karl von Hessen-Darmstadt
Helmut Hild
Ludwig Hoffmann (Architekt)
Ludwig von Hofmann
Heinrich von Hügel
Oskar von Hutier
Justus Georg Kahlert
Hermann Kaiser (Theaterkritiker)
Johann Jakob Kaup
Wilhelm Köhler (Unternehmer)
Adolf Korell
Erika Köth
Ernst Kreuder
Georg von Küchler
Edmund Külp
Elisabeth Langgässer
Ilse Langner
Frieder W. Lichtenthaler
Otto Liman von Sanders
August Lucas
Pit Ludwig
Bruno Maderna
Carl Amand Mangold
Paul Meissner (Architekt)
Emanuel Merck
Louis Merck
Günther Metzger
Ludwig Metzger
Wilhelm Michel
Georg Moller
Adolf Morneweg
Heiner Müller-Merbach
Rudolf Mueller (Politiker, 1869)
Ernst Elias Niebergall
August Noack
Joseph Offenbach
Albrecht Ohly
Joseph Maria Olbrich
Arthur Osann senior
August Parcus
Wilhelm Petersen (Komponist)
Gerhard O. Pfeffermann
Karl Plagge
Wilhelm von Ploennies
Julius Reiber
Theodor Reh
Christian Heinrich Rinck
Familiengrab Otto Röhm
Gustav Römheld
Otto Roquette
Karl Rothe
Heinz Winfried Sabais
Liman von Sanders
Carl Schenck
Emil Schenck
Familiengrab Ernst Schleiermacher
Gotthelf Schlotter
Ernst August Schnittspahn
Familiengrab Johann Baptist Scholl
Familiengrab Ulla Scholl
Gottfried Schwab
Fritz Schwarzbeck
Nikolaus Schwarzkopf
Wilfried Seyferth
Familiengrab Heidenreich von Siebold
Adolf Spieß
Hugo Stintzing
Robert Stromberger
Wolfgang Sucker
Karl du Thil
Hermann Tomada
Heinrich Walbe
Gustav Waldt
Friedrich Ludwig Weidig
Georg Wickop
Otto Wolfskehl
Hermann Zapf
Gudrun Zapf-von Hesse
Joachim Ziegler
Ernst Zimmermann (Theologe)

Bibliografia
Günter Fries et al.: Stadt Darmstadt. (= Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutschland, Kulturdenkmäler in Hessen.) Vieweg, Braunschweig 1994, ISBN 3-528-06249-5, S. 265–302.
Roland Dotzert et al.: Stadtlexikon Darmstadt. Konrad Theiss Verlag GmbH, Stuttgart 2006, ISBN 3-8062-1930-3 und ISBN 978-3-8062-1930-2, S. 274f.
Artikel Friedhöfe. In: Historischer Verein für Hessen (Hrsg.): Stadtlexikon Darmstadt. Stuttgart 2006, ISBN 978-3-8062-1930-2, S. 274–277.
Karin Diegelmann, Barbara Obermüller: Orte der Ruhe und Kraft. Bedeutende Frauen auf Darmstadts Friedhöfen. Darmstadt 2003.
Carlo Schneider: Die Friedhöfe in Darmstadt, Darmstadt 1991.
Sibylle Maxheimer: Spaziergang von Ehrengrab zu Ehrengrab, Darmstädter Echo, Freitag, 19. Februar 2016, S. 11

Ligações externas
Offizielle Website der Stadt Darmstadt

Cemitérios da Alemanha
Darmestádio